Le bulldozer est un engin  de chantier ;
 Bulldozer est un groupe de punk français de la fin des années 1970 ;
 Bulldozer est un groupe de metal extrême italien. 
 Bulldozer est un mini-album du groupe Big Black sorti en 1983.
 Bulldozer est une microarchitecture d'AMD
 Bulldozer est un super-vilain de Marvel Comics.
 Bulldozer est un album du groupe Offenbach sorti en 1973.